Yu Tendo est un ami de Gingka dans Beyblade: Metal Fusion comme dans Beyblade: Metal Masters et Beyblade: Metal Fury. Il est un des personnages principaux dans les trois séries, mais un peu moins dans Beyblade: Metal Fury. Faisant partie de la Nébuleuse Noire en premier lieu, il quittera l'organisation pour rejoindre Gingka. Il passe souvent son temps avec Tsubasa.

Histoire

Beyblade: Metal Fusion 

Yu est un blader talentueux recruté par la Nébuleuse Noire qui apparaît dans l'épisode 20 de Métal Fusion mais on le voit physiquement que dans l'épisode 21 où il emmène Kenta à une tente de secours.

Il est ensuite défié par Hikaru, Benkei et Kenta. Flame Libra a réussi néanmoins à vaincre les 3 toupies. Ensuite, il atteint la finale avec Gingka et Kyoya. Yu réussit à attaquer le Rock Leone de Kyoya en traversant la tornade. Kyoya se retire du combat tandis que Gingka doit faire face au redoutable coup spécial de Libra, Jugement Infernal. C'est finalement Yu qui gagne et il décide d'organiser l'Ultime Bataille. Doji arrive et Yu révèle à Gingka et a ses amis qu'il fait partie de la Nébuleuse Noire.

Tandis que Tsubasa veut faire partie de la Nébuleuse Noire, Yu doit le combattre afin qu'il puisse faire ses preuves. Le combat se termine par un match nul, Yu est énervé à l'idée que Tsubasa lui dit qu'il n'a pas montré toute sa force.

Yu fait équipe avec Tsubasa désormais et ces deux derniers sont envoyés dans divers tournois pour recruter des bladers puissants. Yu croise le chemin de Hyoma qui le provoque en duel. Yu réussit à vaincre Hyoma et sa toupie Rock Aries. À la recherche de puissants bladers, il emmène involontairement Tetsuya Watarigami au quartier de la Nébuleuse Noire et ce dernier obtient alors son nouveau Dark Gasher.

Yu participe à la Bataille Royale avec Gingka, Kyoya, Kenta, Hyoma et Tsubasa. 
Tsubasa et lui s'allient pour pouvoir faire sortir toutes les toupies et s'occuper de Gingka à la fin. Cependant, Yu se fait battre par Gingka, à sa grande surprise. Yu remarquant que Tsubasa se comporte bizarrement, ce dernier coince Tsubasa puisque ce dernier n'était rien d'autre qu'un espion.

L'Ultime Bataille

L'Ultime Bataille commence et Yu ne comprend pas le comportement de Kenta envers Gingka, estimant de toute façon que Ryuga est nettement supérieur à lui. 
Lors du premier tour, Yu d'abord affronte Gingka. Yu lance toute une série d'attaques, mais Gingka parvient à les esquiver. Finalement le Jugement Infernal de Yu ne fait pas le poids face à la Tempête Engloutissante de Gingka. Yu perd mais Gingka vient le saluer, Yu comprend alors que Gingka est une personne très sympathique.

Tandis que Doji annonce à Yu qu'il a perdu et qu'il lui réserve quelque chose, ce dernier voit avec horreur que tous les perdants de l'Ultime Bataille doivent donner leur puissance à Ryuga.

Doji lui annonce qu'il doit affronter Reiji, un blader puissant mais très dangereux. S'il gagne, Yu pourra partir mais s'il perd, il donnera sa puissance à Ryuga. Yu accepte le défi et lui et Reiji lancèrent leurs toupies et Yu utilise son coup spécial, Destruction Sonique. Mais il oublie que la toupie de Reiji est un serpent est qu'il peut se déplacer dans le sable sans problème. Reiji endommage Libra, Yu aperçoit Ryuga au loin, il lui demanda de l'aide. Ryuga l'ignora royalement et lui tourna le dos et Yu, en larme, se relève et attaque une dernière fois avant de s'enfuir ...

Il rejoint Gingka faiblement et leur explique alors que la Nebuleuse Noire recrute des bladers puissants pour pouvoir donner leur pouvoir à Ryuga et à L-Drago. Kenta prend la pointe de performance de Libra pour combattre Reiji. Yu vient alors supporter Kenta, en train de perdre.

Durant le duel des quarts de finale entre Ryuga et Tsubasa, Yu est surpris que Tsubasa ait réussi à repousser le coup obscur de Ryuga. Mais par la suite, Tsubasa sera sous l'emprise de la force obscure.

Plus tard, Yu se fait enlever par Doji puisqu'il doit toujours payer sa dette. Il sera cependant sauvé par Kenta, Hyoma et Phoenix (qui est en réalité, Ryo, le père de Gingka).

En demi-finale, Kyoya attaque Ryuga avec des pierres, ce dernier annonce que ce genre d'attaque n'affecte pas L-Drago.

Yu sera présent à la finale entre Gingka et Ryuga et supportera Gingka.

Beyblade: Metal Masters 

Yu revient dans Beyblade: Métal Masters, où on peut le voir dès le premier épisode en finale d'un tournoi contre Tsubasa. Le duel sera interrompu par un certain Masamune Kadoya, un blader à la recherche de Gingka Hagane. Yu voit son coup spécial repoussé facilement par Masamune à sa grande surprise. Masamune ne trouvant pas Gingka, se retire du combat, ce qui énerva Yu.

Il revient dans le , où il participe aux éliminatoires pour l'équipe japonaise, GanGan Galaxy. Alors qu'il cherche à affronter Masamune pour une revanche, les éliminatoires se terminent et on peut voir qu'il se trouve à la  du classement juste derrière Masamune. Il affrontera Masamune pour une place de membre titulaire dans l'équipe. Finalement, Yu se fera battre mais sympathisera quand même avec Masamune.

À la suite du refus de Kyoya à rentrer dans l'équipe japonaise, Yu doit affronter Tsubasa pour une place de titulaire. Après un combat acharné, Yu, finalement perd et sera le remplaçant de l'équipe.

Yu ne mène que très peu des duels durant le championnat, son premier duel est contre Aleixeï de l'équipe Lovushka à la suite de l'absence de Masamune et du refus de Tsubasa de combattre, il finit par gagner en se montrant plus malin. Il combat aussi en équipe avec Tsubasa contre Benkeï et Damouré de l'équipe Wild Fang, Tsubasa est à nouveau contrôlé par la force obscure et remporte la victoire en éliminant Yu également. Il combat encore en équipe avec Tsubasa contre Wales et Sophie de l'équipe européenne, Tsubasa est à nouveau contrôlé par la force obscure mais réussit cette fois à la vaincre et bat les deux adversaires. Au Brésil, avant le combat contre l'équipe brésilienne Garcia, il part se renseigner sur leurs adversaires et rencontre Enzo qui le défie dans une course, il accepte et finit par comprendre plus tard qu'il s'agit d'un piège et tombe sur les 3 toupies Garcias, il essaie de se ressaisir mais une toupie frappe de loin Libra et la fissure. Quand Gingka et les autres arrivent, ils découvrent Yu blessé. Il leur explique ce qui se passe et demande à Madoka de réparer Libra pour se venger. Le jour du match, alors que les Garcias demandent un combat au Finish, c'est lui qui dit que l'équipe japonaise accepte le défi. Il commence et combat Enzo mais comme Libra n'a pas été totalement réparé, il perd le combat. Aux États-Unis, Lui, Madoka et Tsubasa réparent Eagle et Libra alors que Gingka, Masamune et Kenta jouent dans la salle, ce qui l'énerve. Dans l'épisode 37, lui et Tsubasa testent Eagle et Libra pas encore tout à fait réparés sans combattre sous les regards de Kenta et de Madoka alors que Gingka et Masamune sont occupés par Zéo à la recherche de Ryuga, mais Damian arrive dans le stade et stoppe l'entraînement, il demande qu'ils l'aident à tester sa toupie Hades Kerbecs, une explosion se produit alertant Gingka et Masamune, Gingka se précipite et constate que Eagle et Libra sont mis en pièces et que les bladers sont inconscients, ils sont transportés à l'hôpital et Gingka jure que l'équipe américaine va payer.
On le revoit dans l'épisode 46 ou remit de ses blessures, il stoppe Argo voulant empêcher Gingka de monter dans la cité et Tsubasa le bat. Ils montent dans la cité d'Hadès.
Dans l'épisode 47, il combat des bladers avec Gingka, Masamune, Tsubasa et Kyoya qu'ils arrivent a vaincre. Dans l'épisode 48, ils se séparent et Yu reste Madoka et Tsubasa, ils tombent sur Jack de la Star Breaker, il défie Tsubasa qui accepte alors que Yu est coincé dans la capsule de perfectionnement. Il réussit à sortir grâce à Libra mais Tsubasa a déjà gagné, Yu est encre une fois déçu de ne pas avoir combattu. On ne le voit qu'une fois dans l'épisode 49 alors que Ziggurat demande à ses assistantes de lui dire où ils en sont. Dans l'épisode 50, on le voit alors qu'il panique tout comme Tsubasa et Madoka au moment où Ryuga a endommagé la cité d'Hadès avec L-Drago et aussi vers la fin de l'épisode au moment où il trouve Gingka et Masamune ayant battu Faust et aussi quand la cité menace de sombrer dans l'océan. On le revoit enfin dans l'épisode 51 où avec Tsubasa et Kyoya, il tente de s'enfuir de la cité et on le revoit à la fin de l'épisode.

Beyblade: Metal Fury 
Yu apparait dans l'épisode 27 de Beyblade: Metal Fury. Il trouve Kyoya et le pousse à l'affronter Il apparait ensuite dans les épisodes où tout le monde a combattu Némésis.

Toupies

Flame Libra 

Cette toupie est de type endurance et sa pointe est éternellement aiguisée.

La toupie a été endommagée 6 fois :
 Par Reiji (épisode 42 - Beyblade Métal Fusion) ⇒ Celui-ci devait le combattre étant donné qu'il a perdu face à Gingka durant l'Ultime Bataille. Mais il a réussi à s'enfuir pour éviter que Libra se fasse déchiqueter.
 Par Argo (épisode 30 - Beyblade Métal Masters) ⇒ Afin de désavantager la GanGan Galaxy.
 Par Enzo (épisode 31 - Beyblade Métal Masters) ⇒ Madoka n'ayant pas correctement réparé la toupie dût au fait qu'elle n'avait pas le matériel nécessaire, Libra cèdera durant le combat.
 Par Damian (épisode 37 - Beyblade Métal Masters) ⇒ Ce dernier voulant tester sa nouvelle toupie. Il sera attaqué mais les dégâts furent tellement important qu'il ne pouvait pas participer à la finale.
 Par Hélios (Film Beyblade Métal Master) ⇒ Celui-ci a utilisé son coup spécial pour brûler sa toupie.
 Par Rago (épisode 38 - Beyblade Metal Fury) ⇒ Elle aura subi de très gros dégâts face à Diablo Nemesis.

Coups spéciaux 

 Vague Sonique ⇒ Libra lance des ondes de choc depuis sa toupie (À noter que dans les épisodes  22 et 27 de la saison 1, ce coup a le même principe que la Destruction Sonique).
 Destruction Sonique ⇒ Libra transforme le sol du stadium en sable avec ses vibrations.
 Bouclier Sonique ⇒ Libra se protège avec un bouclier.
 Jugement Infernal (Final) ⇒ Libra émet des ondes de couleur verte qui aspire toutes les toupies pour qu'elles arrêtent de tourner. À noter que Yu peut changer la fréquence des ondes. (vu dans l'épisode 6). 
Changement d'onde ⇒ Changement de la couleur du Jugement Infernal
 Explosion Super Sonique = Libra déclenche une tempête de sable qui envoie des ondes de choc (ce coup n’est utilisé que durant son combat contre Gingka durant l’Ultime Bataille).

Références 

Personnage de Beyblade